, nom de la déesse grecque de l’amour est le Chevalier d’Or des Poissons dans le manga Saint Seiya. D’origine suédoise, il est gardien du 12e et dernier temple du Zodiaque, ce qui en fait le dernier rempart du Grand Pope et d’Athéna en cas d’attaque du Sanctuaire par des forces ennemies.

Beauté 
Aphrodite est fasciné par la beauté des combats et considère que seul celui ayant les plus belles techniques peut gagner. La série animée ainsi que le film Les Guerriers d'Abel ont fortement accentué ses traits efféminés et surtout son côté narcissique, faisant de lui un personnage fasciné par sa propre beauté et se considérant comme le plus beau des 88 Chevaliers.

Le chevalier des Poissons semble lié à Masque de Mort, dont il partage la vision de la loi du plus fort. Ses attaques n’en sont pas moins raffinées, notamment celle des roses démoniaques qui emportent doucement l’adversaire vers la mort.

Histoire

Arc Sanctuaire 
Lorsque le grand pope envoie Milo détruire l'île d'Andromède, Aphrodite se joint à lui pour tuer le chevalier d'argent de Céphée, maître de Shun. Lors de la bataille du sanctuaire, Shun ne peut affronter Milo, mais tua Aphrodite par pure vengeance.

Arc Hadès 
Aphrodite réapparaît brièvement sous la forme d'un spectre.

Puissance d'Aphrodite 
À l’instar de son collègue Masque de Mort, Aphrodite livre des prestations étonnamment contrastées entre la partie Sanctuaire et celle d’Hadès.

Dans la première, il apparaît comme un Chevalier d’Or tout aussi redoutable que d’autres. Il pulvérise en effet l’armure et les chaînes de Shun en une seule attaque, et même s’il laisse la vie dans ce combat, terrasse quasiment le chevalier d’Andromède.

Dans la deuxième, il ne semble plus que l’ombre de lui-même contre Mû du Bélier. Ses roses piranhas sont incapables de détruire le Mur de Cristal, et ses roses sanguinaires se voient littéralement aspirées/pulvérisées par la Mort d’une Étoile de Mû, tout comme Aphrodite lui-même qui réapparaîtra déconfit au château d’Hadès. Il connaît une autre défaite cuisante par Rhadamanthe mais juste avant cela, avec Masque de Mort, ils arrivent à vaincre un grand nombre de spectre d'Hadès facilement et rapidement.

Masque de Mort et Aphrodite se sont-ils livrés à fond face à Mû ? Le chevalier du Bélier était-il vraiment plus fort qu’eux ? C’est difficile à dire… Toutefois dans une interview au magazine Saint Seiya Chronicle, Masami Kurumada a déclaré qu’il avait fait de Shion le maître de Mû pour que les renégats puissent passer ce temple et ne connaissent pas le sort de Masque de Mort et Aphrodite, ce qui accrédite l’hypothèse d’un Mû très puissant.
À noter que dans le film Les Guerriers d'Abel (les films Saint Seiya, à l'exception du , développent toutefois des histoires parallèles difficilement intégrables dans la chronologie de la série), Aphrodite remporte cette fois nettement son combat contre Shun, avant de connaître une défaite cuisante contre Ikki du Phénix.

Dans la mini série Soul of Gold, Aphrodite garde ce caractère ambivalent. Il apparait au début uniquement intéressé par sa propre survie, préférant profiter de sa résurrection au sein du royaume d'Asgard, et, en apparence, ne connaissant pas le même cheminement de réhabilitation que son collègue Masque de Mort. Il est pourtant le premier chevalier d'or à percer le secret d'Yggdrasil, mettant sa vie en danger pour sauver l'ami de Masque de Mort. On apprend, à cette occasion, qu'il communique avec les plantes, et que sa Rose Démoniaque lui permet de lire dans les pensées de son adversaire. Il n'est même pas mis en danger par le guerrier divin qu'il affronte; seul Saga a montré une telle maîtrise à ce stade de la série. Il est finalement vaincu par le dieu Loki lui-même et disparait dès le  épisode, en ayant eu le temps de donner ses informations à Mu. On ne voit même pas son armure d'or se transformer en armure divine.

Cependant, il réapparait dans les deux derniers épisodes, toujours lié à Masque de mort, et les autres chevaliers expliquent que c'est lui qui les a immunisés contre les toxines d'Yggdrasil, et qui les a tous sauvés...reprenant une caractéristique des chevaliers du poissons, expliquée dans Lost Canvas, leur résistance aux poisons.

Il combat avec ses camarades, et son armure se transforme en armure divine comme celles des autres chevaliers. Il part en même temps que les autres en emportant Masque de mort, lui expliquant qu'il faut savoir se retirer avec classe.

À noter: Dans le jeu vidéo Soul of soldier, qui reprend la totalité de l'animé ainsi que les armures d'or divines, les dialogues entre les personnages sont fidèles à l'animé. Lorsque l'on joue avec les armures divines du poissons contre Saga; Saga présente ses excuses à Aphrodite pour l'avoir induit en erreur et l'avoir fait souffrir. Aphrodite lui répond en expliquant qu'il s'était toujours battu pour ce qui lui paraissait juste, et qu'il n'avait donc pas de regret.

Armure 
L’armure des Poissons représente la constellation des Poissons qui fait référence à un épisode de la mythologie où Aphrodite et Éros se transformèrent tous deux en poissons afin d’échapper au Titan Typhon.

Techniques 
 Rose démoniaque (Royal Demon Rose / Demon Rose) : Cette attaque prive lentement sa victime de ses 5 sens à partir du moment où celle-ci a senti le parfum de la rose (Royal Demon Rose) ou a été piquée par une de ses épines (Demon Rose).
 Rose Piranha (Piranhan Rose) : Tels des piranhas, les roses noires de l’attaque déchiquètent tout sur leur passage.
 Rose sanguine (Bloody Rose) : Une rose blanche qui vient transpercer le cœur et absorber tout le sang se teintant alors de rouge, Aphrodite peut en envoyer plusieurs en même temps comme contre Mû (ou Ikki dans le film Abel), cette rose va toujours en direction du cœur de l'adversaire et pour arrêter une qui est plantée il faut soit avoir un pouvoir qui puisse la détruire sans la toucher soit que quelqu'un d'autre l'enlève à la main.
 Contrôle Floral : Aphrodite utilise ses roses pour prendre possession du système nerveux de son adversaire et lire dans ses pensées
 Cache Floral : Aphrodite utilise ses roses démoniaques pour se cacher
 Danse des épées de ronce : Attaque utilisant des ronces unis en spirale pour tuer les ennemis. Utilisé dans l’Épisode G.
 Prison De Ronce / Bouclier de Ronce : Les ronces qu’il utilise peuvent servir de bouclier (comme pour Aiolia) ou d’immobilisation (comme pour le géant).
 Epines Pourpres : capacité démontrée par Albafica des poissons dans lost canvas, permettant d'utiliser son propre sang empoisonné comme des projectiles pour vaincre son adversaire. Aphrodite pour sa part n'utilise jamais cette capacité, mais les différents mangas et séries montrent que les chevaliers se transmettent leurs attaques de génération en génération. Il semble logique de penser qu'Aphrodite maîtrise également cette attaque.

Voix 
La voix originale d’Aphrodite fut celle de Keiichi Nanba qui doubla également Julian Solo. En version française, la première fois qu’apparaît Aphrodite, il a eu droit à la voix de Stéphanie Murat (sans doute parce que la SOFI croyait qu’il était une femme). Dans l’épisode 70, ce sera Virginie Ledieu. Ce n’est que dans le film Les Guerriers d'Abel qu’Aphrodite eut sa première voix masculine, celle de Thierry Bourdon. Dans le jeu vidéo, Cédric Dumont prêta sa voix et enfin dans le chapitre Hadès, c’est Christophe Hespel (Le Sanctuaire) et Bruno Magne qui ont repris le rôle.

Pour le cas particulier du film Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende du Sanctuaire, qui dispose de sa propre continuité, le rôle a été confié à Takuya Kirimoto en VO et à un comédien non-crédité en VF.

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro